A 2008-as WTCC japán nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság tizenegyedik fordulója. 2008. október 26-án rendezték meg a Okayama International Circuit-en, Japánban.

Első futam

Második futam

További információk 

 Eredmények

Japan
Autóversenyzés Japánban